Temkin ist der Familienname folgender Personen:

 Owsei Temkin (1902–2002), deutsch-amerikanischer Arzt und Medizinhistoriker
 Sefton D. Temkin (1917–1996), britisch-US-amerikanischer Historiker